Dessaix est le nom de différents articles. 

 Joseph Marie Dessaix, général français, (1764-1834) ;
 Joseph Dessaix, auteur savoyard, (1817-1870), neveu du précédent ;
 Nathalie Dessaix (1965- ), nom d'état civil de Natalie Dessay, cantatrice française ;
 Robert Dessaix, (1944- ), romancier, essayiste et journaliste australien.

Homonymie de patronyme